Numele Conley se poate referi la:
Arthur Conley, cântăreț american
Darlene Conley, actriță irlandez-american
Mike Conley, atlet american
Patrick Conley, jurnalist și istoric germano-american